Влади́мир Никола́евич Козло́вский (8 ноября 1917, Козлов — 7 марта 1984, Иркутск) — русский советский писатель.

Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился 8 ноября 1917 года в Козлове (ныне — Мичуринск) Тамбовской губернии в семье рабочего.

В 1937 году окончил Мичуринский сельхозтехникум, работал агрономом в Добринском районе Воронежской области. В 1940 году был призван в армию, окончил лётную школу. Во время Великой Отечественной войны служил лётчиком бомбардировочной авиации, после тяжёлого ранения служил в авиадивизии, обслуживающей партизанские соединения.

С 1946 года жил в Иркутске, работал корреспондентом газеты «Восточно-Сибирская правда».

Скончался 7 марта 1984 года в Иркутске. Похоронен на Радищевском кладбище.

Творчество 
Начал писать в 1944 году. Публиковался в альманахах «Новая Сибирь» и «Ангара».

Автор книг очерков «В приангарской степи» (1949), «Молодость сердца» (1960) и других.

В 1957 году вышел первый роман «Верность». Автор романа «Братья по крови» и фронтовых новелл.

Произведения переводились на болгарский язык.

Избранная библиография 
 Верность: Роман. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1964. — 502 с. — 100000 экз.
 Братья по крови: Роман. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1972. — 432 с. — 15000 экз.
 Ищу свою звезду: Роман. Фронтовые новеллы. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — 368 с. — 50000 экз.

Примечания

Литература 
 Лисин Л. В. Н. Козловский: Биогр. очерк // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 238—239. — 336 с. — 5000 экз.
 Марков Г. М. Молодые писатели Восточной Сибири // Сибирские огни. — 1951. — № 4. — С. 84—91.
 Очерки русской литературы Сибири. Советский период / Отв. ред. Л. П. Якимова. — Новосибирск: Наука, 1982. — Т. 2. — С. 492—493. — 630 с. — 4000 экз.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 127. — 332 с. — 5000 экз.
 Трушкин В. П. Литературные портреты. Писатели-сибиряки. — Иркутск: Кн. изд-во, 1961. — С. 113—123.

Ссылки 
 Владимир Козловский на сайте Иркипедия
 Его «Верность» — с нами // Восточно-Сибирская правда. — 1997. — 29 нояб.

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Радищевском кладбище
Персоналии:Добринский район (Липецкая область)